Støj kan henvise til:

 Støj – uønsket lyd
 Støj (film fra 1967) – film fra 1967 af Jørgen Roos
 Støj (film fra 2015) – dansk børnefilm fra 2015 af Oscar Anker Wiedemann
 Støj (video) – videostøj
 Støj (statistik) – statistik støj

 andet
 Støjrock – rockmusikalsk stilart